Oppert är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Salomon Oppert (1836–1908), tysk orientalist
 Julius Oppert (1825–1905), fransk orientalist

Tyska efternamn